China Grove ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 China Grove (Alabama)
 China Grove (North Carolina)
 China Grove (Tennessee)
 China Grove (Texas)

im NRHP gelisteten Objekte:
 China Grove (Louisiana), NRHP-Nr. 84000553
 China Grove (Mississippi), NRHP-Nr. 80002254
 China Grove (North Carolina), NRHP-Nr. 73001364
 China Grove (South Carolina), NRHP-Nr. 82003851